Wright se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anna Allen Wright
 Albert Hazen Wright
 Barry Wright
 Bryce McMurdo Wright Jr.
 Charles Wright
 Charles Henry Wright
 Claud William Wright
 Donald J.Wright
 Darrell M. Wright
 David M. Wright
 Edward Perceval Wright
 James Wright
 John Wright
 Joan E. Wright
 James Homer Wright
 Jennifer L. Wright
 John W. Wright
 Kenneth R. Wright
 Margaret R. Wright
 Nelda E. Wright
 William Wright
 William Greenwood Wright
 William S. Wright